La Coppa UEFA 1978-1979 è stata l'8ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal Borussia Mönchengladbach nella finale contro la .

Formula 
Per questa edizione la UEFA revocò il terzo club a Svizzera e Polonia, concedendolo invece alla Bulgaria, oltre alla Germania Est per supplire alla rinuncia albanese.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Caso Milan-Levski Spartak (1978)
Nel novembre 1978 il Milan fu penalizzato dalla Commissione Disciplinare dell'UEFA con una multa di 25000 franchi svizzeri per avere offerto «doni di eccessivo valore» all'arbitro scozzese John Gordon prima della gara di ritorno del secondo turno della competizione contro il Levski Spartak.
A conseguenza di ciò, Gordon ed i suoi assistenti Rollo Kyle and David McCartney furono squalificati a tempo indeterminato dall'associazione nazionale scozzese (SFA).

Note

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1978-1979
 Coppa delle Coppe 1978-1979

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
Edizioni della Coppa UEFA